Bihari (taal), indo-arische taal
 Bihari (volk), Indisch volk